Quincey puede referirse a:

Poblaciones 
 Quincey, comuna francesa en la Côte-d'Or.
 Quincey, comuna francesa en el Alto Saona.
 Quincey, comuna francesa de Aube, desde 1973 unida a Ferreux con el nombre de Ferreux-Quincey.

Personas 
 Thomas de Quincey (1785-1859), periodista, crítico y escritor británico del romanticismo.